Vilagrande ima više značenja:
 Vilagrande (Beluno)
 Vilagrande (Đenova)
 Vilagrande (L'Akvila)
 Vilagrande (Pezaro i Urbino)